Zkratka ATR má více významů:

 Aerei di Trasporto Regionale – zkratka pro italsko-francouzského výrobce letadel 
 Attenuated total reflectance – anglická zkratka pro chemickou analytickou metodu zeslabený úplný odraz 
 Atari Disk Image – Přípona (.atr) souborů diskových obrazů, počítačů Atari